Horvátország
Lovrečan falu Ivanec községben, Varasd megyében
Lovrečan falu Zlatar Bistrica községben, Krapina-Zagorje megyében
Mali Lovrečan falu Cestica községben, Varasd megyében
Veliki Lovrečan falu Cestica községben, Varasd megyében